Lokomotive steht für:
 Lokomotive, Schienen-Triebfahrzeug
 Lokomotive (Fels), Klettergipfel bei Rathen, Sächsische Schweiz
 Lokomotive, Zeltvariante, siehe Schwarzzelte der deutschen Jugendbewegung #Lokomotive
 Die Lokomotive, Monatsschrift zu Themen des Eisenbahnwesens
 Die Lokomotive (Lokomotywa), Gedicht von Julian Tuwim
 Lokomotiv-Stadion, Fußballstadion in Moskau, siehe RŽD-Arena

Lokomotive oder Lokomotiv steht für folgende Sportvereine:
 Lokomotive Astana, Fußballverein aus Astana, siehe FK Astana
 Lokomotive Jaroslawl, Eishockeyverein aus Jaroslawl
 Lokomotive Leipzig, Sportvereine aus Leipzig
 Lokomotive Mesdra, Fußballverein aus Mesdra
 Lokomotive Moskau, Fußballverein aus Moskau
 Lokomotive Plowdiw, Fußballverein aus Plowdiw
 Lokomotive Sofia, Fußballverein aus Sofia
 Lokomotive Tiflis, Fußballverein aus Tiflis
 VK Lokomotiv-Belogorje, Volleyballverein aus Belgorod

Siehe auch:
 Lok
 Locomotive. Zeitung für politische Bildung des Volkes. 1848.